Filòtim (en llatí Philotimus, en grec ) fou un eminent metge grec, deixeble de Praxàgores, segons Galè, (De Aliment. Facult. i. 12, vol. vi. p. 509), i company d'Heròfil de Calcedònia (Galè, De Meth. Med. i. 3, vol. x. p. 28).

Fou contemporani de Erasístrat i és esmentat per Heràclides de Tàrent i per tant hauria viscut amb tota probabilitat als segles IV i III aC. Cels el defineix com un dels metges més eminents de l'antiguitat, i l'esmenten diversos metges com Celi Aurelià, Oribasi, Aeci i especialment Galè. Pertanyé a l'escola dels dogmàtics o lògics i va escriure diverses obre mediques de les que queden pocs fragments.

Entre les seves obres:
 , esmentat per Ateneu de Naucratis, sobre cuina.
Περὶ Τροφη̂ς, sobre menjar, almenys en tretze llibres, citada amb freqüència per Galè.
Κατ' ̓Ιητπει̂ον, De Officina Medici, un comentari sobre Hipòcrates que li és atribuïda erròniament.
 Un tractat d'anatomia, on deia que el cor i el cervell eren òrgans inútils, i que el cervell només era un desenvolupament excessiu de la medul·la espinal.

Referències 

Metges de la Grècia hel·lenística